Guerra civil de 1884 puede hacer referencia a:
 Guerra civil colombiana de 1884-1885.
 Guerra civil peruana de 1884-1885.